Четырнадцатый Чемпионат Южной Америки был проведен в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Он стартовал 27 декабря 1936 года матчем Бразилия — Перу, а завершился 1 февраля 1937 года матчем Аргентина — Бразилия.

Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 6 команд, где все стречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

Участники 
 Аргентина
 Бразилия
 Перу
 Парагвай
 Уругвай
 Чили

Составы команд

Матчи 
27 декабря, 1936

30 декабря, 1936

2 января, 1937

3 января, 1937

6 января, 1937

9 января, 1937

10 января, 1937

13 января, 1937

16 января, 1937

17 января, 1937

19 января, 1937

21 января, 1937

23 января, 1937

24 января, 1937

30 января, 1937

Турнирная таблица 

Сборная Бразилии и сборная Аргентины набрали равное количество очков, было решено провести дополнительный решающий матч между командами.

Финальный матч 
1 февраля, 1937

Победитель

Лучшие бомбардиры 
7 Голов
 Рауль Торо

5 Голов
  Сосая
 С. Варела

4 Гола
  Луизиньо
  Патеско

3 Гола
  Варальо
 Карвальо Лейте
 Гитаррито

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com
 Аргентина — чемпион Южной Америки 1937

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1937 году
1937 год в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине
Декабрь 1937 года
Январь 1937 года
Февраль 1937 года